France Ellegaard (1913-1999) – pianista danese naturalizzata finlandese
 Jan Ellegaard Magnussen (1973) – pilota automobilistico danese
 Kevin Stuhr Ellegaard, nato Kevin Stuhr Larsen (1983) – calciatore danese
 Mogens Ellegaard (1935-1995) – musicista e fisarmonicista danese
 Thorvald Ellegaard, all'anagrafe Thorvald Christiansen (1877-1954) – pistard danese